Jedi:

 Джедаи — ключевые персонажи «Звёздных войн», рыцари-миротворцы — члены Ордена Джедаев.
 JEDI project — проект по созданию библиотек и программных компонентов, созданный по инициативе Delphi-сообщества.